Hong Kong Sevens 2007 – siódma edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Hong Kong Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2007 roku na Hong Kong Stadium w Hongkongu będąc piątym turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Hong Kong Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięły w nich udział dwadzieścia cztery reprezentacje, z których połowa była stałymi uczestnikami cyklu. Drużyny rywalizowały w pierwszych dwóch dniach systemem kołowym podzielone na sześć czterozespołowych grup, po czym w trzecim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate i Bowl. Podział na grupy – uwzględniający rozstawienie zespołów na podstawie wyników osiągniętych w dotychczasowych turniejach sezonu oraz regionalnych zawodach – został opublikowany w połowie lutego 2007 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

W czterech dotychczasowych turniejach sezonu zwyciężały cztery różne zespoły, toteż brak było zdecydowanego faworyta. Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Fidżi, RPA, Samoa, Nowa Zelandia, Anglia i Australia, do których w ćwierćfinałach dołączyły Szkocja i Tonga.

W trzecim finale z rzędu spotkały się reprezentacje Samoa i Fidżi. Samoańczycy po pierwszych dziesięciu minutach prowadzili 27:0, w drugiej połowie spotkania dominowali ich rywale, jednak zdobyte wówczas dwadzieścia dwa punkty nie pozwoliły na odwrócenie losów meczu. Reprezentanci Samoa odnieśli zatem pierwsze zwycięstwo w Hong Kong Sevens od roku 1993, inkasując główną nagrodę w wysokości stu tysięcy dolarów. Zawodnicy i trenerzy otrzymali do podziału połowę tej kwoty, samoański rząd ogłosił natomiast półdniowe święto narodowe.

Najwięcej punktów zdobył Fidżyjczyk William Ryder, w klasyfikacji przyłożeń z dziesięcioma zwyciężył przedstawiciel triumfatorów, Mikaele Pesamino.

IRB opublikowała następnie podsumowanie statystyczno-analityczne tego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
Hong Kong Sevens
2007 w Azji